Osmanabad – dystrykt w Indiach
 Osmanabad – miasto w Indiach
 Osmanabad – wieś w Iranie